Dara kan syfta på följande:

Geografi 
 Dar'a, stad i Syrien
 Dar'a (provins), provins i Syrien
 Dara (Egypten), egyptisk nekropol
 Dara (Mesopotamien), östromersk stad i nuvarande Turkiet
 Dahra, ort i Senegal

Personer 
Dara (sångerska), artistnamn för Darina Yotova, bulgarisk sångerska
Dara Bubamara, serbisk sångerska
Sandara Park, koreansk sångerska med artistnamnet Dara

Övrigt 
 Dara (roman), roman av den franska författaren Patrick Besson